Николай Митрохин:
 Митрохин, Николай Александрович (род. 1972) — российский социолог религии.
 Митрохин, Николай Иванович (1926—2007) — полный кавалер ордена Славы.